Американская певица и автор песен Билли Айлиш является обладательницей нескольких наград, включая три награды от MTV Video Music Awards. Она также побила два рекорда Книги рекордов Гиннесса за свою карьеру.
Билли Айлиш стала главной победительницей 62-й церемонии вручения премии «Грэмми» 2020 года. Всего певица получила шесть номинаций, и в пяти из них одержала победу: «Песня года», «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом». Причем, певица унесла со сцены все награды, которые входят в «большую четвёрку». В 2022 году заполучила статуэтку «Оскар» в номинации «Лучшая песня» за «No Time to Die».

Оскар 

!
|-
| 2022
| «No Time to Die»
| Лучшая песня к фильму
| 
| style="text-align:center;"|
|-
|}

ARIA Music Awards 
Австралийская ассоциация звукозаписывающих компаний Music Awards (ARIA) впервые была проведена в 1987 году в Сиднее.
!
|-
| 2019
| Билли Айлиш
| Лучший международный артист
| 
| style="text-align:center;"|
|-
|}

ASCAP 
Американское общество композиторов, авторов и издателей награждает своих лучших участников серией ежегодных премий в семи различных музыкальных категориях: поп, ритм и соул, кино и телевидение, Латинская, кантри, христианская и концертная музыка.

ASCAP Pop Music Awards 

!
|-
| 2019
| Билли Айлиш & Финнеас О’Коннелл
| Премия Авангард
| 
| style="text-align:center;" |
|-
|}

BBC Radio 1’s Teen Awards 
BBC Radio 1 Teen Awards присуждает награды в области музыки, телевидения, игр и социальных сетей.

!
|-
| 2018
| Билли Айлиш
| Лучшая звезда социальных сетей
| 
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="2"| 2019
| Билли Айлиш
| Лучший международный сольный исполнитель
| 
| style="text-align:center;"|
|-
| «Bad Guy»
| Лучший сингл
| 
| style="text-align:center;"|
|-
|}

BreakTudo Awards 
BreakTudo Awards (обычно сокращенно BTDAs) — бразильская премия, которая проводится каждый год в Бразилии. Награды отмечают самые большие достижения года в музыке, кино, телевидении, бразильском интернете и многое другое, голосование проходит через интернет.

!
|-
| 2018
| Билли Айлиш
| Новый международный артист
| 
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="3" | 2019
| Билли Айлиш
| Международная исполнительница
| 
| rowspan="3" style="text-align:center;"|
|-
| «Bad Guy»
| Международное музыкальное видео года
| 
|-
| When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
| Альбом Года
| 
|-
|}

Clio Awards 
Clio Awards — ежегодная программа наград, которая признаёт инновации и творческий потенциал в области рекламы, дизайна и коммуникации, оцениваемые международной группой профессионалов в области рекламы.
!
|-
| rowspan="3"| 2019
| «When the Party’s Over»
| Музыкальное видео
| 
| style="text-align:center;"|
|-
| Опыт Билли Айлиш (Spotify In-House)
| Дизайн
| 
| style="text-align:center;"|
|-
| «Share Your Gifts»
| От 61 секунды до пяти минут — Clio Grand
| 
| style="text-align:center;"|
|-
|}

Danish Music Awards 
Danish Music Awards, ранее известная как Dansk Grammy, является церемонией вручения музыкальной премии IFPI Danmark с 1989 года.

!
|-
| 2019
| When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
| Зарубежный альбом года
| 
| style="text-align:center;"|
|-
|}

GAFFA Awards

Sweden GAFFA Awards 
Вручаемая с 2010 года, премия GAFFA Awards (шведский: GAFFA Priset) — шведская премия, которой награждаются популярные музыканты, присуждаемую одноимённым журналом.
!
|-
| 2019
| Билли Айлиш
| Лучший иностранный новый артист
| 
| style="text-align:center;" |
|-
|}

Grammy awards

Книга рекордов Гиннесса 
Книга рекордов Гиннесса — справочник, издаваемый ежегодно, содержащий коллекцию мировых рекордов, как достижений человека, так и крайностей природного мира.
!
|-
| rowspan="2" | 2020
| rowspan="2" | Билли Айлиш
| Самая молодая исполнительница под номером 1 в альбомном чарте Великобритании
| 
| style="text-align:center;"|
|-
| Большинство одновременно находящихся синглов в US Hot 100 от женщины
| 
| style="text-align:center;"|
|-
|}

iHeartRadio

iHeartRadio Much Music Video Awards 
iHeartRadio Much Music Video Awards (ранее известная как MuchMusic Video Awards) — ежегодная награда, вручаемая канадским телеканалом Much в честь лучших музыкальных клипов года.

!
|-
| 2018
| Билли Айлиш
| Fan Fave New Artist
| 
| style="text-align:center;" |
|-
|}

iHeartRadio Music Awards 
iHeartRadio Music Awards — музыкальное шоу, в котором отбирают музыку, проигрываемую в течение года на радиостанциях iHeartMedia по всей стране и на iHeartRadio, цифровой музыкальной платформе iHeartMedia.

!
|-
| 2019
| Билли Айлиш
| Лучший новый рок/альтернативный исполнитель
| 
| style="text-align:center;" |
|-
|}

LOS40 Music Awards 
LOS40 Music Awards — ежегодная премия, учреждённая в 2006 году испанским музыкальным радио Los 40 Principales.

!
|-
| rowspan="3"| 2019
| Билли Айлиш
| Лучший международный новый артист
| 
| style="text-align:center;" rowspan="3"|
|-
| When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
| Лучший международный альбом
| 
|-
| «Bad Guy»
| Лучшее международное видео
| 
|-
|}

MTV

MTV Europe Music Awards 
MTV Europe Music Awards проводится ежегодно компанией MTV Europe с 1994 года.

!
|-
| rowspan="6"| 2019
| rowspan="2"| «Bad Guy»
| Лучшая песня
| 
| style="text-align:center;" rowspan="6"|
|-
| Лучшее видео
| 
|-
| rowspan="4"| Билли Айлиш
| Лучший новый артист
| 
|-
| Лучший push артист
| 
|-
| Наибольшая фан-база
| 
|-
| Лучший американский артист
| 
|-
|}

MTV Millennial Awards 
MTV Millennial Awards (обычно сокращенно MIAW) — ежегодная программа латиноамериканских музыкальных премий, представленная кабельным каналом MTV Латинской Америки в честь лучших представителей латинской музыки и цифрового мира поколения миллениума.

!
|-
|-
| rowspan="2"| 2019
| Билли Айлиш
| Глобальный инстаграмер
| 
| style="text-align:center;" rowspan="2"|
|-
| «Bad Guy»
| Мировой хит
| 
|-
|}

MTV Video Music Awards 
MTV Video Music Award — награда, вручаемая кабельным каналом MTV в честь лучших в области музыкального видео.

!
|-
| rowspan="10"| 2019
| rowspan="3"| Билли Айлиш
| Артист года
| 
| rowspan="10"|
|-
| Лучшее видео дебютанта
| 
|-
| Push артист года
| 
|-
| rowspan="5"| «Bad Guy»
| Лучшее видео года
| 
|-
| Лучшее поп-видео
| 
|-
| Лучший режиссёр
| 
|-
| Лучший монтаж
| 
|-
| Песня лета
| 
|-
| «When the Party’s Over»
| Лучшие визуальные эффекты
| 
|-
| «Hostage»
| Лучшая операторская работа
| 
|-
|}

MTV Video Music Awards Japan 
MTV Video Music Awards Japan была учреждена в 2002 году для награждения музыкальных клипов японских и международных исполнителей.

!
|-
| rowspan="2"| 2019
| rowspan="2"| «Bad Guy»
| Best New International Artist Video
| 
| rowspan="2" style="text-align:center;"|
|-
| Видео года
| 
|-
|}

Nickelodeon Choice Awards

Nickelodeon Kids’ Choice Awards Abu Dhabi 
Nickelodeon Kids’ Choice Awards Abu Dhabi — ежегодное шоу наград, в котором награждают артистов призом дирижабля. Первый выпуск состоялся впервые в 2019 году.

!
|-
| 2019
| Билли Айлиш
| Любимая международная знаменитость
| 
| style="text-align:center;" |
|-
|}

Nickelodeon Kids’ Choice Awards 
Nickelodeon Kids’ Choice Awards — ежегодное шоу церемонии вручения американских детских наград, которое производится компанией Nickelodeon.

!
|-
| 2019
| Билли Айлиш
| Любимый прорывной артист
| 
| style="text-align:center;" |
|-
|}

NRJ Music Awards 
NRJ Music Awards была учреждена в 2000 году французской радиостанцией NRJ в честь лучших представителей французской и мировой музыкальной индустрии.

!
|-
| rowspan="2"| 2019
| Билли Айлиш
| Международный прорыв года
| 
| rowspan="2" style="text-align:center;"|
|-
| «Bad Guy»
| Видео года
| 
|-
|}

People’s Choice Awards 
People’s Choice Awards — американское шоу наград, признающее людей и работу популярной культуры, проголосованное широкой публикой.

!
|-
| rowspan="4"| 2019
| Билли Айлиш
| Исполнительница 2019 года
| 
| style="text-align:center;" rowspan="4"|
|-
| rowspan="2"| «Bad Guy»
| Песня 2019 года
| 
|-
| Музыкальное видео 2019 года
| 
|-
| When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
| Альбом 2019 года
| 
|-
|}

Q Awards 
Q Award — ежегодная музыкальная премия Великобритании, проводимая музыкальным журналом Q в честь музыкального совершенства.

!
|-
| rowspan="4"| 2019
| rowspan="2"| Билли Айлиш
| Лучший сольный исполнитель
| 
| style="text-align:center;" rowspan="4"|
|-
| Лучший артист в мире сегодня
| 
|-
| «Bad Guy»
| Лучшая композиция
| 
|-
| When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
| Лучший альбом
| 
|-
|}

Rockbjörnen 
Rockbjörnen — музыкальная премия в Швеции, разделённая на несколько категорий, которая ежегодно присуждается газетой Aftonbladet. Премия была впервые присуждена в 1979 году, и в основном сосредоточена на поп и рок.

!
|-
| 2019
| «Bad Guy»
| Иностранная песня года
| 
| style="text-align:center;"|
|-
|}

Rolling Stone

International Music Awards 
Rolling Stone Germany International Music Awards отмечает лучшее из музыки. Победителей выбирают артисты и эксперты. Первое издание должно состояться в 2019 году.

!
|-
| 2019
| Билли Айлиш
| Новичок
| 
| style="text-align:center;"|
|-
|}

TEC Awards 
TEC Awards — ежегодная программа, признающая достижения профессионалов в области аудио. Награды присуждаются в честь технически инновационных продуктов, а также компаний и частных лиц, которые преуспели в области звука для телевидения, кино, звукозаписи и концертов.

!
|-
| 2020
| «Bad Guy»
| Выдающееся творческое достижение — музыкальное продюсирование/сингл или трек
| 
| style="text-align:center;"|
|-
|}

Teen Choice Awards 
Teen Choice Awards — ежегодное шоу наград, которое транслируется в телевизионной сети Fox.

!
|-
| rowspan="2"| 2019
| rowspan="2"| Билли Айлиш
| Исполнитель — девушка
| 
| rowspan="2" style="text-align:center;"|
|-
| Прорывной исполнитель
| 
|-
|}

UK Music Video Awards 
UK Music Video Awards — ежегодный праздник творчества, технического совершенства и инноваций в области музыкального видео и движущегося изображения для музыки.

!
|-
| 2019
| «When the Party’s Over»
| Лучшее поп-видео — международное
| 
| style="text-align:center;"|
|-
|}

Примечания 

Награды и номинации
Айлиш, Билли